Żabie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo
 Jezioro Żabie – 6 jezior w Polsce
 Żabie (obecnie Wierchowina) – miejscowość na Ukrainie (obwód iwanofrankowski, rejon wierchowiński)